Art brut (kunst), stroming in de beeldende kunst en muziek
Art Brut (band), Engelse band